Имперская палата радиовещания () — государственное учреждение Германии, одно из семи отделов Имперской палаты культуры.

Функции 
Основной целью при создании Палаты было объединение всех служб, определяющих процесс радиовещания, также являлась важным звеном в пропаганде и сбыте радиоприёмников.

История 
3 июля 1933 года Имперская палата радиовещания была выделена из Национал-социалистической радиовещательной палаты. 1 сентября 1935 года был основан отдел радиовещания (), включивший всех работников данной сферы, от директоров и ведущих радиопередач, до звукооператоров и дикторов. 28 октября 1939 Имперская палата радиовещания была распущена по указанию Геббельса, её функции были переданы Имперской радиовещательной кампании, а её сотрудников распределили между Палатами писателей, театра и музыки.

Президенты 
 (3 июля 1933 — май 1937) Хорст Дресслер-Андресс
 (май 1937 — 28 октября 1939) Ганс Криглер

Вице-президент 
 (1933—1939) Ойген Хадамовски

Управляющие 
 (1933—1935) Бернхардт Кнуст
 (1935—1939) Герберт Пакебуш

Ссылки 
 Культура Германии 1933-45 годов

Нацистская пропаганда
Государственные организации нацистской Германии
Радиовещание в Германии